Тит Гену́ций () — государственные деятели Древнего Рима:
 Тит Генуций — народный трибун 476 года до н. э.
 Тит Генуций Авгурин — консул 451 года до н. э.